Уолластон, Ву́лластон () — английская фамилия. Известные носители:

Вулластон, Бен — английский профессиональный игрок в снукер.
Уолластон, Джордж Бьюкенен (1814—1899) — английский ботаник, коллекционер растений и ландшафтный дизайнер.
 Уолластон, Томас (1821—1878) — английский энтомолог. Член Лондонского Линнеевского общества (1847).
 Волластон, Уильям Хайд (1766—1828) — английский учёный.
 Вулластон, Чарльз (1849—1926) — английский футболист и крикетчик.
 Уолластон, Элли (род. 2001) — новозеландская велогонщица.
Географические объекты

  — полуостров, расположенный на юго-западе острова Виктория в Канаде.
 Вулластон — озеро в провинции Саскачеван в Канаде.

Примечания